Игна́тий Нау́мович (Идель Нахимович) Грана́т (, Могилёв — 29 декабря 1941, Москва) — российский издатель, основатель (вместе со старшим братом Александром) издательства «Гранат», профессор Московского университета.

Биография 
Родился в Могилёве  года в семье одесского купца Наума (Нахима) Кивовича Граната.

Окончил Полтавскую гимназию (1883) и юридический факультет Московского университета (1887) со степенью кандидата. Был оставлен по представлению А. И. Чупрова на кафедре политической экономии для приготовления к профессорскому званию.

В 1892 году вместе с братом Александром основал в Москве частное издательство «Товарищество братьев А. и И. Гранат и К°», которое приобрело права на «Настольный энциклопедический словарь», выпускавшийся с 1891 года «Товариществом А. Габриель и К°». В 1910 году начал выпуск «Энциклопедического словаря Гранат», взяв за образец «Британскую энциклопедию» (до октября 1917 года были изданы 33 тома). Пригласил в редакционную коллегию большое число профессоров Московского университета. Другие издания «Товарищества братьев А. и И. Гранат и К°»: «История XIX века» (в 8 томах 1905—1907), «История России в XIX веке»" (в 9 томах, 1907—1911), «История нашего времени» (в 8 томах, 1910—1917).

В 1917 году товарищество было преобразовано в акционерное общество «Русский биографический институт братьев А. и И. Гранат», который в 1939 году влился в институт «Советская энциклопедия».

Кроме издательской деятельности И. Н. Гранат занимался научно-педагогической работой. Он — автор ряда книг политэкономической и юридической направленности — например, «Рабочий вопрос и земельная реформа» (1906, под псевдонимом И. Грей) и «К вопросу об обезземеливании крестьянства в Англии» (1908), по которой он защитил магистерскую диссертацию (1908).

Профессор кафедры экономической политики факультета общественных наук московского университета (1921—1925); читал курс «Экономическая политика».

Скончался в Москве 29 декабря 1941 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Личная библиотека по его завещанию была передана в МГУ и тогда в ней обнаружились письма В. И. Ленина в редакцию «Энциклопедического словаря».

Племянник (сын сестры) — экономист, революционный и хозяйственный деятель Юрий Ларин. Внучатый племянник — археолог и этнограф Михаил Григорьевич Рабинович (1916—2000), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1993).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Полтавской гимназии
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Похороненные на Новодевичьем кладбище